Ženská čtyřhra Tianjin Open 2019 probíhala v první polovině října 2019. Do deblové soutěže tchienťinského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Nicole Melicharová a Květa Peschkeová, jehož členky nestartovaly společně. Peschkeová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Melicharové se stala Sü I-fan, s níž skončila v úvodním kole na raketách Christiny McHaleové a Yaniny Wickmayerové.

Vítězem se stal japonský pár Šúko Aojamová a Ena Šibaharová, který ve finále zdolal krajanskou dvojici Nao Hibinová a Miju Katová po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. 31letá Aojamová vybojovala jubilejní desátý deblový titul na okruhu WTA Tour. Pro 21letou Šibaharovou to bylo první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Nicole Melicharová /  Sü I-fan (1. kolo)
  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (odstoupily)
  Darija Juraková /  Desirae Krawczyková (čtvrtfinále)
  Tuan Jing-jing /  Pcheng Šuaj (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tianjin Open
WTA Tour 2019
Tenis v Číně v roce 2019